Cephalastor är ett släkte av steklar. Cephalastor ingår i familjen Eumenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Cephalastor